Lillasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sverige

Skåne
Lillasjö, Skåne, sjö i Östra Göinge kommun,

Blekinge
Lillasjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (11,3 ha)
Lillasjön (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,

Halland
Lillasjö (Dagsås socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Lillasjö (Skällinge socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Lillasjö (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Lillasjön, Halland, sjö i Hylte kommun,

Småland
Lillasjö (Angelstads socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (1,1 km²)
Lillasjön (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (11,1 ha)
Lillasjö (Hångers socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Lillasjö (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (9,69 ha)
Lillasjö (Rydaholms socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (18,2 ha)
Lillasjön (Färgaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (8,29 ha)
Lillasjön (Hultsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (4,03 ha)
Lillasjön (Härlunda socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (12 ha)
Lillasjön (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (56,7 ha)
Lillasjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (4,1 ha)
Lillasjön (Rydaholms socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (11,9 ha)
Lillasjön (Södra Hestra socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lillasjön (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Lillasjön (Åkers socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (5,23 ha)

Västergötland
Lillasjö (Karl Gustavs socken, Västergötland, 635245-130389), sjö i Varbergs kommun, 
Lillasjö (Karl Gustavs socken, Västergötland, 635445-130246), sjö i Varbergs kommun, 
Lillasjö (Länghems socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (21,8 ha)
Lillasjö (Molla socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun, 
Lillasjön (Molla socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun, 
Lillasjö (Södra Vings socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (10,8 ha)
Lillasjö (Tvärreds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (7,74 ha)
Lillasjö (Öxnevalla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lillasjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (7,74 ha)
Lillasjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Lillasjön (Redslareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Lillasjön (Sjötofta socken, Västergötland, 635729-134922), sjö i Tranemo kommun,  (2,1 ha)
Lillasjön (Sjötofta socken, Västergötland, 635945-135377), sjö i Tranemo kommun,  (4,9 ha)
Lillasjön (Skephults socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lillasjön (Torestorps socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lillasjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Lillasjön (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Lillasjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (6,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn